Leborema bezeichnet in Osttimor:

 ein Dorf im Verwaltungsamt Ermera, siehe Raimerhei
 ein Dorf und Aldeia im Verwaltungsamt Railaco, siehe Samalete